Ири́на Фе́доровна Бережна́я  ( 22 августа 1955 — 25 февраля 2020,  Воронеж) — российский педагог, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и педагогической психологии факультета философии и психологии Воронежского государственного  университета.

Научная биография 
Ирина Федоровна училась в Воронежском государственном университете с 1973 по 1978 год. 
С 1978 по 1991 гг. работала преподавателем, а затем старшим преподавателем кафедры социологии и политологии ВГУ. В 2001 году стала доцентом, а затем (2014) профессором; с 2013 по 2019 г. — заведующая этой кафедры. Долгие годы руководила педагогическим отрядом ВГУ «Родник».

Научная деятельность 
В сферу научных  интересов Бережной входили теория  и методика профессионального образования, проблемы индивидуализации профессиональной подготовки и профессионального развития будущих специалистов, влияние образовательной среды вуза на профессиональное становление специалиста, организация воспитательной работы в вузе. Общее количество защищенных соискателей и аспирантов – 21, их них 20 – кандидатов педагогических наук, 1 – доктор педагогических наук.

Научные труды 
И.Ф. Бережная являлась автором более 200 научных, из них 14 индивидуальных и коллективных монографий. Более 40 её научных статей опубликованы в рецензируемых  журналах, среди которых входящие в международные базы SCOPUS и WEB of SCIENCE. Принимала активное участие в реконструкции воронежской научно-педагогической школы.

Монографии 
 Активизация процесса обучения в военном вузе на основе модульно-рейтинговой технологии (2011) 
 Концепция объектно-субъектного преобразования личности в созидании новых творческих реальностей (2017)

Ссылки 
 Бережная Ирина Федоровна // Сотрудники ВГУ

Примечания 

Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета